O Torneio Internacional do Recife de hóquei em patins - , o Torneio Internacional de Hóquei sobre Patins Adulto da Cidade do Recife, em disputa do Troféu Brasil 500 Anos A competição decorreu no ginásio do Clube Português do Recife, entre os dias 11 e 15 de Julho 2000,  contou com a presença das três equipes pernambucanas - Sport, Português/Chesf e Náutico - e também a Porto Santense, Futebol Clube do Porto de Portugal.

1ª Jornada

2ª Jornada

3ª Jornada

4ª Jornada

5ª Jornada

Classificação Final

Ligações externas
 /recife
 /jc
 /jc
 /jc

Referencias
rinkhockey.net

[/recife]
Torneio Internacional do Recife